Alma Schindler
 Martina Schindler (Martina Šindlerová, 1988)
 Oskar Schindler (1908 - 1974), Tsjechisch-Duitse industrieel
 Schindler's List
 Rudolph (Rudolf) (Michael) Schindler, Oostenrijks-Amerikaans architect

 Schindler House
 Schindler Liften